Brest Métropole Océane, àrea metropolitana de la ciutat de Brest (Bretanya)
 Organització Meteorològica Mundial (del seu nom en rus Всемирная Метеорологическая Организация, transliterat Vsemirnaia Meteorologitxeskaia Organizatsiia), organisme de l'ONU per la coordinació de les previsions meteorològiques
 Bank of Montreal, banc fundat a Mont-real (Canadà)
 BMO Field (de l'acrònim de l'empresa anterior), estadi de futbol de Toronto (Canadà)
 BMO Harris Bradley Center (de l'acrònim de l'empresa anterior), pavelló poliesportiu de Milwaukee (Estats Units)
 BMO (Beemo), consola de videojocs personatge de la sèrie de dibuixos animats Adventure Time